A Copa Sul-Americana 2002, foi a primeira edição do segundo mais importante torneio de clubes da Conmebol. Participaram vinte e uma equipes de nove países: Argentina,  Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Os clubes do Brasil não participaram pela demora da organização do torneio, o que fez com que não houvesse datas no calendário do segundo semestre.

O campeão foi o San Lorenzo (Argentina) após vencer na final o Atlético Nacional (Colômbia).
Este título permitiu ao campeão disputar a Recopa Sul-Americana diante do Olimpia, campeão da Copa Libertadores 2002.

Equipes participantes

Número de representantes por país 
 Argentina: 4 + San Lorenzo (campeão da Copa Mercosul 2001)
 Bolívia: 2
 Chile: 2
 Colômbia: 2
 Equador: 2
 Paraguai: 2
 Peru: 2
 Uruguai: 2
 Venezuela: 2

Participantes 
 Argentina: Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima, River Plate, Racing e San Lorenzo.
Bolívia: Bolívar e Oriente Petrolero.
Chile: Cobreloa e Santiago Wanderers.
Colômbia: América de Cali e Atlético Nacional.
Equador: Aucas e Barcelona SC.
Paraguai: Cerro Porteño e Libertad.
Peru: Alianza Lima e Universitario.
Uruguai: Nacional e Danubio.
Venezuela: Deportivo Táchira e Monagas.

Chaveamento

Premiação 

2002
2002 no futebol